Piotr Myszkowski (zm. 1505) – hetman polny koronny, wojewoda łęczycki, wojewoda bełski, kasztelan oświęcimski, rozprzański, wieluński i sądecki
 Piotr Myszkowski (zm. ok. 1578) – kustosz kielecki, kanonik i wikariusz generalny krakowski
 Piotr Myszkowski (zm. przed 1587) – kanonik płocki, proboszcz pułtuski
 Piotr Myszkowski (ur. ok. 1510, zm. 1591) – podkanclerzy koronny, sekretarz wielki koronny, biskup krakowski, biskup płocki
 Piotr Myszkowski (zm. 1601) – wojewoda rawski, kasztelan wojnicki, starosta chęciński
 Piotr Myszkowski (zm. 1606/1609) – marszałek Sejmu, kasztelan lubelski, starosta oświęcimski, ojcowski, tyszowiecki
 Piotr Myszkowski (zm. po 1617) – kanonik poznański
 Piotr Myszkowski (ur. 1930) – prezydent Żyrardowa, wicewojewoda skierniewicki